35-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1994 () проводился в городе Китченер (Онтарио) c 26 февраля по 5 марта 1994 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 6-й раз, в Китченере — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1994, который состоялся в апреле 1994 в городе Оберстдорф (Германия), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1995.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (скип Сандра Питерсон; для самой команды это была 2-я победа в чемпионатах и 2-я подряд), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Манитоба (скип Конни Лалибёрте). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Шерри Андерсон).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф со 3-го места

Тай-брейки 
В 1-м раунде встречались команды Ньюфаундленда и Острова Принца Эдуарда; проигравший занимал итоговое 5-е место. Во 2-м раунде победитель 1-го раунда встречался с командой Саскачевана за выход в полуфинал плей-офф, где встретится с командой Манитобы; проигравший во 2-м раунде занимал общее 4-е место.

По результатам тай-брейков в плей-офф вышла команда Саскачевана, итоговое 4-е место заняла команда Ньюфаундленда, итоговое 5-е — команда Острова Принца Эдуарда.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1994 и чемпионате Канады 1995 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1994 года названный в честь Эффи Хиззлвуд (), получила Патти Макнайт () (Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 1994 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1994
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1994

1994
Спорт в Канаде в 1994 году
Спортивные соревнования в Китченере